Equitable Building puede referirse a:

El Equitable Building de la ciudad de Atlanta.
El Equitable Building de la ciudad de Denver.
El Equitable Building de la ciudad de Nueva York.

Véase también
El Equitable Life Building de la ciudad de Nueva York.